

Клубът

Треньорско ръководство 

<noinclude>

<noinclude>

Екипировка

Разширен състав сезон 2013 – 14

Трансфери

Купа на България

„А“ футболна група

Програма 

<noinclude>

<noinclude>

Крайно класиране

Първи етап

Втори етап

Контроли 

<noinclude>

<noinclude>

Лятна подготовка 
Лятната подготовка на отбора започва на 10 юни 2013 г. и ще се проведе на клубната база.

<noinclude>

<noinclude>

Зимна подготовка 
Зимната подготовка на отбора започва на 11 януари 2014 г. Първите три дни тимът тренира на своята клубна база в Ловеч.
 Първи лагер в Солун, Гърция от 15 до 24 януари, където ще ползват базата на местния клуб Арис Солун, а в плановете са предвидени и 2 контроли.
 Втори лагер в Анталия, Турция от 27 януари до 10 февруари, където са предвидени 5 контроли.

<noinclude>

<noinclude>

Бележки 

Литекс (Ловеч) през сезоните
Литекс